Гвамучилиљо има више значења:

 Гвамучилиљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвамучилиљо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику